Кельх:
 Кельх, Варвара Петровна (урождённая Базанова; 1872—1959) — русская меценатка и благотворительница.
 Кельх, Христиан (; 1657—1710) — остзейский историк.

См. также 

 Курочка Кельха
 Особняк Кельха
 Сервиз Кельха
 Шантеклер Кельха
 Кельхен, Иван Захарович